Województwo brzeskokujawskie – historyczne
 Województwo kujawsko-pomorskie – współczesne